2 miejscowości w Polsce:
 Galinki – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska
 Galinki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce